Nelia kan syfta på:

 Nelia (Nymphalidae) – ett släkte fjärilar
 Nelia (Aizoaceae) – ett släkte växter i familjen isörtsväxter, se Lista över isörtsväxternas släkten

Personer 
Nelia Penman (1915–) brittisk politiker